Partners in Crime est le titre original du Crime est notre affaire, un recueil de nouvelles d'Agatha Christie publié de 1923 à 1928, mettant en scène Tommy et Tuppence Beresford.

Partners in Crime peut aussi faire référence à :

Cinéma 
 Partners in Crime, un film américain réalisé par Henry Lehrman en 1914
 Partners in Crime, un film américain réalisé par Frank R. Strayer en 1928
 Partners in Crime, un film américain réalisé par Ralph Murphy en 1937
 Partners in Crime, un court métrage britannique réalisé par Sidney Gilliat et Frank Launder en 1942
 Partners in Crime, le titre original de la série télévisée américaine 50/50, créée par Leonard Stern en 1984
 Partners in Crime, un court-métrage d'animation américain réalisé par Garo Setian en 1996
 Partners in Crime, le titre original du film américain Liés par le crime, réalisé par Jennifer Warren en 2000
 Partners in Crime (Kong Feng), un film taïwanais réalisé par Chang Jung-Chi en 2014

Télévision 
 , le titre original de la série télévisée Le crime est notre affaire diffusée sur ITV de 1983 à 1984
 , un téléfilm américain réalisé par Jack Smight, diffusé en 1973
 Partners in Crime, le titre original de Le Retour de Donna Noble, un épisode de la  de Doctor Who, diffusé sur la BBC en 2008
 , le titre original de la mini-série Associés contre le crime, reprenant les personnages de Tommy et Tuppence, diffusée en 2015 sur BBC One.

Musique 
 Partners in Crime, un album de Rupert Holmes sorti en 1979
 Partners in Crime, une chanson interprétée par Gerli Padar durant le Concours Eurovision de la chanson 2007
 Partners in Crime, deux musiques composées par Jean Michel Jarre que l'on retrouve pour la première fois dans son album Téo & Téa